Aseri, Azeri oder Azari bezeichnet:
 einen Einwohner von Aserbaidschan
 einen Angehörigen des Volkes der Aserbaidschaner in Aserbaidschan (Iran)
 die aserbaidschanische Sprache
 Aseri (Gemeinde), Landgemeinde in Estland im Kreis Ida-Viru
 Aseri (Dorf), Dorf in Estland